Iglesia de San Simón es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Simón.

Santos 
 Simón el Zelote, apóstol de Jesús.
 Simeón el Estilita, asceta cristiano.
 Simón de Rojas, sacerdote católico español.

Iglesias

En España 
 Antigua iglesia de San Simón, iglesia católica en Brihuega.
 Iglesia de San Simón de Rojas, iglesia católica en Valladolid.

En México
 Iglesia de San Simón, iglesia católica en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México.

En Siria 
 Iglesia de San Simón Estilita, cerca de Alepo.

En Venezuela 
 Iglesia de San Simón, iglesia católica en Maturín.

Iglesias con advocación conjunta

En España 
 '''Iglesia de San Simón y San Judas, iglesia católica en Alcalá de la Selva.